Fred Perry peut désigner :
 Fred Perry (1909–1995), un joueur de tennis britannique, créateur d'une marque de vêtement ;
 Fred Perry (1933-), un footballeur britannique ;
 Fred Perry (1969-), un auteur de bande dessinée américain ;
 Fred Perry (1975-), un joueur de football canadien.

Marque 
Fred Perry, marque de vêtements britannique.